Pau de Basilea (1795): conjunt de tres tractats firmats respectivament entre la França i Prússia, entre França i el Regne d'Espanya i entre els revolucionaris francesos
 Tractat de Basilea (1989) Tractat internacional sobre el control dels moviments transfronterers de residus tòxics i llur eliminació